Сельский округ Атамекен:

 Сельский округ Атамекен — округ в Бурабайском районе Акмолинской области,
 Сельский округ Атамекен — округ в Жетысайском районе Туркестанской области,
 Сельский округ Атамекен — округ в Мунайлинском районе Мангистауской области.